Barton Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Barton Hill (Connecticut)
 Barton Hill (Napa County, Kalifornien)
 Barton Hill (Yuba County, Kalifornien)
 Barton Hill (Cumberland County, Maine)
 Barton Hill (Somerset County, Maine)
 Barton Hill (Maryland)
 Barton Hill (Merrimack County, New Hampshire)
 Barton Hill (Rockingham County, New Hampshire)
 Barton Hill (Sullivan County, New Hampshire)
 Barton Hill (New York)
 Barton Hill (Texas)